Алба може да се отнася за:
 град Алба, Италия
 Алба Фуценс, древен град на Лаго Фучино, Италия
 село Алба, Испания
 Алба -владетел на Алба Лонга
 Фернандо Алварес де Толедо – испански генерал, трети херцог на Алба
 Окръг Алба – окръг в Трансилвания, Румъния
 Алба (поезия) - жанр в Средновековната поезия
 Алба (песен) – Провансалска утринна строфична песен
 Алба - старото име на шотландски за Шотландия